Acajete  – comune messicano dello stato di Veracruz
 Acajete  – comune messicano dello stato di Puebla